Officium – album di Jan Garbarek e Hilliard Ensemble del 1994
 Ufficio (dal latino officium) – uno degli elementi nei quali si articola la struttura organizzativa di un ente